Leonora Christina Ulfeldt, dochter van koning Christiaan IV van Denemarken
Leonora Christina (schip, 2011), catamaran
Leonora Christina Skov, Deense schrijfster